Bzipi (rivier), rivier in Abchazië (Georgië)
 Bzipi (dorp), dorp aan bovengenoemde rivier